Анчер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Анчер, Исаак Израилевич (1899—1992) — французский живописец.
 Анчер, Хельга (1883—1964) — датская художница.